Чомбе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чомбе, Жозеф (1880—1951) — конголезский предприниматель, основатель торгово-промышленной компании Établissements Joseph Kapend & Fils.
 Чомбе, Моиз (1919—1969) — конголезский и катангский политик и государственный деятель, президент Государства Катанга.